Рушор има више значења:

 Рушор (Хунедоара), насеље у округу Хунедоара у Румунији
 Рушор (Марамуреш), насеље у округу Марамуреш у Румунији